Алла́н Ирене́ Сен-Максиме́н (; 12 марта 1997, Шатне-Малабри, Франция) — французский футболист, нападающий и полузащитник клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера 
В возрасте 14 лет перешёл в футбольную школу «Сент-Этьена». Хорошо зарекомендовал себя и с 16 лет стал играть за вторую команду.

1 сентября 2013 года, на волне успешных выступлений, дебютировал в основной команде французов в поединке 4 тура Лиги 1 против «Бордо», выйдя на замену на 69-ой минуте вместо Ромена Амума.

31 июля 2015 года права на футболиста приобрело «Монако», которое тут же отдало его в аренду в немецкий «Ганновер 96». 22 августа 2015 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке «Ганновера» против «Байера», выйдя на замену на 60-ой минуте вместо Мевлюта Эрдинча.

Сезон 2016/17 провел в аренде в «Бастии», где провёл 33 матча в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

7 августа 2017 года перешел в «Ниццу».

14 сентября 2017 года в матче с «Зюлте-Варегем», забил свой первый гол в Лиге Европы.

2 августа 2019 года подписал контракт с английским клубом  «Ньюкасл Юнайтед» сроком на 6 лет. Сумма сделки составила 18 млн евро. 5 декабря забил свой первый гол за «Ньюкасл» в матче против «Шеффилд Юнайтед».

Международная карьера 
С 2013 года привлекается в юношеские сборные Франции.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»